Лаврово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Клин. Население —  чел. (). До 2006 года Лаврово входило в состав Решоткинского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 1 км к западу от города Клин, на правом берегу безымянного левого притока реки Липня (левый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 168м. Ближайшие населённые пункты — Василево на западе и Першутино на севере. У юго-восточной окраины деревни проходит автодорога  (Московское большое кольцо).

Население

Примечания

Ссылки 
  Городское поселение Клин на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Клин.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин